Японська футбольна ліга 1989—1990 — 25-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 2-й раз здобула Ніссан Моторс.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Сімокава Кеніті
 Хоріїке Такумі
 Fernando Moner
 Хасіратані Тецудзі
 Танака Сіндзі
 Руй Рамос
 Walter
 Кімура Кадзусі
 Ренато
 Такеда Нобухіро
 Наґасіма Акіхіро

Джерела
RSSSF 

1989 у футболі
1990 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу